Conan the Barbarian  è nome originale di Conan il barbaro, personaggio creato da Robert E. Howard e si può anche riferire a:
 Conan the Barbarian  –  antologia di racconti pubblicata dalla Gnome Press
 Conan the Barbarian  – fumetto pubblicato negli anni 1970 dalla Marvel
 Conan the Barbarian  – trasposizione letteraria del film del 1982
 Conan the Barbarian  –  film del 2011 con Jason Momoa
 Conan the Barbarian  – trasposizione letteraria del film del 2011
 Conan the Barbarian  – antologia di racconti pubblicata dalla Ballantine Books
 Conan the Barbarian  – serie di fumetti pubblicata dalla Dark Horse

Pagine correlate 
 Conan il barbaro (disambigua)